In de betekenis van afsluiting:
slot (sluiting), een mechanisme waarmee een voorwerp kan worden afgesloten;
slotwoord, slotstuk of epiloog van een verhaal of een speelfilm;
kasteel of burcht, een versterkte woning;
slot (klooster), gedeelte van een klooster dat niet toegankelijk is voor niet-religieuzen. Zie Slotzuster.
in de (Engelse) betekenis van "sleuf" of beschikbare positie: 
Slot car racing, race met modelautootjes op racebaan met sleuven waar de auto in rijdt;
slot (luchtvaart), een internationale luchthaventerm voor vertrek- en landingsrechten;
Een positie voor een uitbreidingskaart in een computer, bijvoorbeeld PCI. Dit woord heeft niets te maken met een deurslot of kasteel, maar wordt toch meestal gebruikt met het Nederlandse genus en meervoud, dus: het slot, sloten.
als afkorting:
SLOT (omroep), een voormalige lokale omroep van de gemeente Tegelen.

Zie ook:
Het Slot, doorverwijspagina